A Binny és a szellem epizódjainak listája:

Évados áttekintés 
{| class="wikitable" style="text-align: center"
|-
! scope="col" style="padding: 0 16px" rowspan="2" colspan="2" | Évad
! scope="col" style="padding: 0 8px" rowspan="2" | Epizódok
! scope="col" colspan="2" | Eredeti sugárzás
! scope="col" colspan="2" | Magyar sugárzás
|-
! scope="col" | Évadpremier
! scope="col" | Évadfinálé
! scope="col" | Évadpremier
! scope="col" | Évadfinálé
|-
| style="background-color: #175D88; width: 10px" |
| 1
| 13
| 2013. március 23.
| 2015. január 18.
| 2014. december 13.
| 2015. május 10.
|-
| style="background-color: #DEB887; width: 10px" |
| 2
| 10
| 2016. április 10.
| 2016. május 15.
| 2016. augusztus 1.
| 2016. augusztus 10.
|}

Epizódok

1. évad

2. évad

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái